Pitäjänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitäjänsaari (ö i Kymmenedalen), 
 Pitäjänsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pitäjänsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar